C1 oder C 1 steht für:
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 ein Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Citroën, siehe Citroën C1
 ein PKW-Modell aus dem Jahr 1935; siehe Chrysler C1
 einen überdachten Motorroller von BMW, siehe BMW C1
 ein Mobiltelefon von Nokia, siehe Nokia C1
 eine italienische Profifußball-Liga, siehe Serie C1
 eine Bootsklasse im Kanusport, den Einer-Canadier
 eine Klimaklasse für Trockentransformatoren, siehe Gießharztransformator#Klimaklassen C1 und C2
 einen Software-Test, siehe Zweigüberdeckungstest
 eine in der Digitalfotografie verwendete Software zur Konvertierung von Rohdaten in JPEG-Dateien;  siehe C1 DSLR Pro
 eine historische Besoldungsgruppe in Deutschland (C1 bis C4 für Hochschullehrer; bis 2005)
 die Computer-Hauptplatine C-One
 eine der Fahrerlaubnisklassen der EU
 den ersten Halswirbel der Halswirbelsäule; siehe Atlas (Halswirbel)
 eine Niveaustufe des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen
 eines der Mannheimer Quadrate
  bezeichnet in der Mathematik den Vektorraum der einfach stetig differenzierbaren Funktionen, siehe Differentiationsklasse
 die Stadtautobahn Tokio C1
 eine Sondereinheit der südafrikanischen Polizei während der Apartheid, welche zahlreiche Morde beging und nach ihrem Sitz als Vlakplaas bekannt wurde
 ein belgisches Sturmgewehr, siehe FN FAL
 Eurofima-C1-Lackierung, ein Designprojekt mehrerer europäischer Staatsbahnen aus den 1970er Jahren
 Caldwell 1, ein Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C-1 steht für:
 Douglas C-1, amerikanisches Transportflugzeug aus den 1920er Jahren
 Grumman C-1, amerikanisches Transportflugzeug aus den 1950er Jahren
 Kawasaki C-1, japanisches Transportflugzeug aus den 1970er Jahren
 SWS C-1, Schweizer Trainingsflugzeug von 1919

C.1 steht für:
 Blackburn C.1, britisches Transportflugzeug, siehe Blackburn Beverley
 Cierva C.1, Tragschrauber

Siehe auch:
 CI
 1C

C1